Matabuena bezeichnet:

 Matabuena (Segovia), eine Gemeinde in der Provinz Segovia, Spanien
 Matabuena (Barruelo de Santullán), ein Ort in der Provinz Palencia, Spanien

Matabuena ist der Name von:

 Sergio Matabuena (* 1979), spanischer Fußballspieler